Nils Falk kan syfta på bland andra:

* Nils Falk (verksam omkring 1700), svensk kyrkokonstnär
 Nils Falk (1898–1964), svensk militär och godsägare
 Nils Falk (1901–1984), svensk jurist och ämbetsman